Hieß ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Hieß (1641–1675), österreichischer Steinmetzmeister und Bildhauer
 Friedrich Hieß (* 1954), österreichischer Fußballspieler 
 Josef Hieß (1904–1973), österreichischer Lehrer, Schriftsteller und NS-Propagandist

Siehe auch:
 Hies